Jan Banan kan syfta på:

 Jan Banan (visfigur) – en återkommande "loser-figur" i Stefan Sundströms låttexter
 Jan Banan – en av rollfigur i filmen Torsk på Tallinn från 1999
 Jan Banan och hans flygande matta – ett studioalbum av den svenska popartisten Harpo från 1978